Такмичење у скок моткому у мушкој конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 1. и 2. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранио је Пјотр Лисек из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 такмичара из 10 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичара у скоку мотком у дворани 2019. године пре почетка првенства (3. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године у 19:06 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман 8 такмичара у финале износила је 5,80 m (КВ). Норму није испунио ниједан такмичар тако да су се у финале пласирала 9 такмичара на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 18:10 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани